Najafābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Najafābād (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Najafābād, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar